Each One Teach One – album dei Groundation del 2001
Each One Teach One – album degli Oneida del 2002